

Patronyme
 Branko Oblak, (1947- ), est un ancien footballeur slovène.
 Jan Oblak, (1993- ), est un joueur de football slovène.
 Lenart Oblak (1991-), esr un biathlète slovène.

Homonymie
Homonymie de patronyme